Por Boissières pode estar à procura de:
 Boissières (Gard)
 Boissières (Lot)

Desambiguações de topônimos